Zuzana () — поширене жіноче ім'я у Словаччині та Чехії.

 Зузана Кронерова — словацька актриса.
 Зузана Чапутова — Президент Словаччини з 15 червня 2019 року.

Див. також 
 Zuzana (самохідна артилерійська установка)

Жіночі імена
Чеські імена